Paul Abraham peut désigner :
 Paul Abraham ou Pál Ábrahám (1892-1960), compositeur hongrois qui a surtout écrit des opérettes ;
 Paul Abraham, pseudonyme de Gérard Vernick, (né en 1937), chanteur français ;
 Paul Abraham, peintre contemporain franco-suisse.

Voir aussi 
 Pol Abraham (1891-1966), architecte français